«Воланд» — предстоящий российский драматический фильм Михаила Локшина по мотивам романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». В главных ролях Аугуст Диль, Евгений Цыганов и Юлия Снигирь. Производство картины осуществляют компании «Марс Медиа Энтертейнмент», «Амедиа» и «Профит» при поддержке Фонда кино. Выход фильма запланирован на осень 2023 года.

Сюжет 
Сюжет фильма развивается в Москве 1930-х годов. Известный писатель на взлёте своей карьеры внезапно оказывается в центре литературного скандала. Спектакль по его пьесе снимают с репертуара, коллеги демонстративно избегают встречи, в считанные дни он превращается в изгоя. Вскоре после этого он знакомится с Маргаритой, которая становится его возлюбленной и музой. Воодушевлённый её любовью и поддержкой писатель берётся за новый роман, где персонажи — это люди из его окружения, а главный герой — загадочный Воланд, прообразом которого становится недавний знакомый иностранец. Писатель уходит с головой в мир своего романа и постепенно перестаёт замечать, как вымысел и реальность сплетаются в одно целое.

Актёрский состав

Производство 
В 2018 году фильм вошёл в список кинопроектов, которым Фонд кино выделяет государственную поддержку. Тогда сообщалось, что бюджет фильма составляет 800 миллионов рублей. По словам режиссёра Николая Лебедева, сценарий, раскадровки и режиссёрские экспликации были полностью готовы ещё в марте 2018, тогда датой выхода назывался 2021 год. Однако, в октябре 2019 года он сообщил, что проект ещё только формируется, и к подготовительной фазе съёмок можно будет приступать через год в лучшем случае.

Тогда было объявлено, что за работу возьмутся три крупнейших кинопродюсера: Константин Эрнст, Рубен Дишдишян и Игорь Толстунов. Четвёртым в этой компании должен был стать Леонард Блаватник; тоже кинопродюсер, но в первую очередь — известный предприниматель с состоянием в 20 млрд долларов. Сначала не смогли полностью решить вопросы финансирования, затем обстоятельства сменились из-за пандемии коронавируса, и Лебедев перешёл на фильм «Нюрнберг», а новым режиссёром картины был назначен Михаил Локшин, ранее работавший над фильмом «Серебряные коньки». Название фильма сменилось на «Воланд». Сценарий вместе с Локшиным написал Роман Кантор, работавший над «Коньками» и сериалом «Эпидемия».

Съёмки фильма начались в июле 2021 года и продлились до октября в Москве, Санкт-Петербурге, а также на Мальте. Выпустить картину в прокат планируется в мае 2023 года.

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы 2023 года
Фильмы России 2023 года
Фильмы-драмы России
Фильмы на русском языке
Экранизации «Мастера и Маргариты»
Фильмы о Москве
Фантастические фильмы о писателях
Фильмы о дьяволе
Фильмы, производство которых было приостановлено из-за пандемии COVID-19